

Geografia

Austria 
 Fladnitz an der Teichalm – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Fladnitz im Raabtal – ex comune ora frazione di Kirchberg an der Raab, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Pagine correlate 
Unterfladnitz – ex comune austriaco ora frazione di Sankt Ruprecht an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)